|-
| 34101 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34102 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34103 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34104 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34105 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34106 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34107 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34108 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34109 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34110 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34111 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34112 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34113 - ||  || 3 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 34114 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34115 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34116 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34117 - ||  || 9 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34118 - ||  || 9 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34119 - ||  || 9 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34120 - ||  || 4 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34121 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34122 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34123 Uedayukika || 2000 QD || 25 august 2000 ||  || 
|-
| 34124 - || 2000 QS || 22 august 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 34125 - || 2000 QZ || 23 august 2000 ||  || 
|-
| 34126 - ||  || 23 august 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 34127 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34128 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34129 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34130 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34131 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34132 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34133 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34134 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34135 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34136 - ||  || 24 august 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 34137 Lonnielinda ||  || 21 august 2000 ||  || 
|-
| 34138 Frasso Sabino ||  || 25 august 2000 || Frasso Sabino || Frasso Sabino
|-
| 34139 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34140 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34141 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34142 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34143 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34144 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34145 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34146 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34147 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34148 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34149 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34150 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34151 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34152 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34153 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34154 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34155 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34156 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34157 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34158 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34159 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34160 - ||  || 26 august 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 34161 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34162 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34163 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34164 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34165 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34166 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34167 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34168 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34169 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34170 - ||  || 26 august 2000 || Prescott || 
|-
| 34171 - ||  || 26 august 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 34172 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34173 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34174 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34175 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34176 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34177 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34178 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34179 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34180 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34181 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34182 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34183 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34184 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34185 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34186 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34187 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34188 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34189 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34190 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34191 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34192 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34193 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34194 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34195 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34196 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34197 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34198 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34199 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34200 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-